Харан:

Имя
 Харан — вариант написания имени библейского персонажа, отца Лота.

Топонимы в Пакистане
 Харан — историческое государство на территории современного Пакистана.
 Харан — город в Пакистане.
 Харан — округ провинции Белуджистан.
 Харан — пустыня.